Giovanni Carlone è il nome di diversi esponenti della famiglia Carlone (o Carloni):
Giovanni Carlone, meglio noto come Giovanni Carloni (1510-1576), scultore, appartenente al ramo dei Carlone originari di Rovio;
Giovanni Carlone, anche noto come Giovanni Andrea Carlone, detto il Genovese (1584-1631), pittore, appartenente al ramo originario di Rovio;
Giovanni Carlone, anche noto come Johann Carlone (1636-1713), pittore, appartenente al ramo originario di Rovio;
Giovanni Andrea Carlone, anche noto come Andrea Carlone (1639-1697), pittore, appartenente al ramo originario di Rovio.
Giovanni Battista Carlone, nome di alcuni membri della famiglia Carlone (o Carloni), alcuni appartenuti al ramo di Scaria e altri a quello di Rovio.